

Sigle 
 Programma Operativo Nazionale
 Passive Optical Network, tecnologia di telecomunicazioni usata per l'ultimo miglio

Codici 
 PON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Poptún (Guatemala)
 pon – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua pohnpeiana

Filosofia
 Pon – uno dei tre collaboratori del principe ne La città del Sole del filosofo Tommaso Campanella

Persone
 Ben Pon – pilota automobilistico e tiratore a volo olandese

Storia
 Pon – pseudonimo di Tong Soeng Heuan, un ex-esponente dei Khmer rossi.